Вулкано има више значења:
 Вулкано
 Вулкано (Вибо Валенција)
 Вулкано (Виченца)